En turnover kan i sportsøjemed være flere ting:
Turnover, i amerikansk fodbold sker når angriberen mister fodbolden f.eks. på grund af en fumble eller interception.
Turnover (basketball), en turnover i basketball sker når en spiller fra et hold mister boldposition uden at have skudt mod kurven, f.eks. på grund af at han laver skridt eller ved et uheld smider bolden væk.
Turnover, i Rugby league sker når det angribende hold bliver taklet for 6. gang, eller de mister bolden.
Turnover, i Rugby union sker når det angribende hold mister bolden, ofte ved en ruck.

cs:Obrat
sk:Obrat